{{НП
 |статус                  = Город
 |русское название        = Хей-Ривер
 |оригинальное название   = , , догриб Xátł’odehchee
 |изображение             = Hay River Liquor Store.jpg
 |описание изображения    = Вино-водочный магазин
 |подчинение              = 
 |страна                  = Канада
  |lat_dir =N |lat_deg =60 |lat_min =49 |lat_sec = 
  |lon_dir =W |lon_deg =115 |lon_min =47 |lon_sec = 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |вид региона             = Провинции и территории КанадыТерритория
 |регион                  = Северо-Западные территории
 |регион в таблице        = Северо-Западные территории
 |вид района              = Список регионов Северо-Западных территорийРегион
 |район                   = Саут-Слейв
 |район в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Эндрю Кэссиди
 |дата основания          = 1868
 |первое упоминание       = 1854
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 1964
 |площадь                 = 3,59
 |вид высоты              = 
 |высота центра НП        = 159
 |климат                  = субарктический
 |официальный язык        = 
  |население              = 2806
  |год переписи           = 2011
  |плотность              = 781,6
  |агломерация            = 
  |национальный состав    = 
  |конфессиональный состав= 
  |этнохороним            = 
 |часовой пояс            = -7
 |DST                     = да
 |телефонный код          = 874, 875
 |почтовый индекс         = X0E 0R0 - 0R9/1G1 - 1G5
 |почтовые индексы        = 
 |автомобильный код       = 
 |вид идентификатора      = 
 |цифровой идентификатор  = 
 |категория в Commons     = Hay River, NWT
 |сайт                    = https://web.archive.org/web/20060525150748/http://www.hayriver.com/
 |язык сайта              = en
}}
Хей-Ривер (, , догриб Xátł’odehchee) — небольшой город (town) в регионе Саут-Слейв, Северо-Западные территории, Канада. 

 География 

Хей-Ривер расположен в южной части Территорий в месте впадения реки Хей в Большое Невольничье озеро. Город разделён на «старый» и «новый», между ними находится аэропорт Hay River/Merlyn Carter. Площадь Хей-Ривера составляет 132,59 км².

 Климат 
Максимальная зарегистрированная температура — 36,7°С, минимальная — -48,3°С. Несмотря на то, что Хей-Ривер находится в субарктическом климате, за тридцать лет метеонаблюдений (1981—2010) были зафиксированы оттепели выше 10°С во все зимние месяцы, хотя бы один раз за период. Максимальное количество осадков выпадает в августе (58,7 мм), минимальное — в апреле (12,6 мм), всего за год в среднем — 336,4 мм. В обычный год над городом 58,9 дней идёт дождь, 72,2 дня — снег. По другой системе подсчёта (включена близлежащая индейская резервация: 309 человек в 2006 году и 269 в 2001.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт города
 Дополнительный официальный сайт города
 Хей-Ривер на сайте assembly.gov.nt.ca
 Хей-Ривер на сайте ssdec.nt.ca
 Флаги Хей-Ривера на сайте crwflags.com

Города Северо-Западных территорий